Juan Velázquez de Velasco puede hacer referencia a:

 Juan Velázquez de Velasco, militar español, comendador de Monroyo.
 Juan Velázquez de Velasco y Enríquez (1550-1620), espía mayor del rey de España.
 Juan Velázquez de Velasco y Montalvo, gobernador y capitán general de la provincia de La Grita.